Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Алжира. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 100 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 4 находятся под угрозой исчезновения, 6 являются уязвимыми, 8 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Списки:Алжир
Млекопитающие
Алжир